Teodoro Paleólogo (filho de Miguel VIII) — nobre do 
   — marquês de Monferrato. Também chamado Teodoro I Paleólogo
   — déspota da Moreia
   — marquês de Monferrato. Também chamado Teodoro II Paleólogo
   — déspota de Moreia

Desambiguações de antropônimos